Андрей Петровский:
 Петровский, Андрей Андреевич (1786—1867) — генерал-майор, директор Аракчеевского кадетского корпуса.
 Петровский, Андрей Иванович (1867—1924) — донской литератор, адвокат, член Государственной думы второго созыва.
 Петровский, Андрей Павлович (1869—1933) — российский советский драматический актёр, режиссёр, театральный педагог.
 Петровский, Андрей Станиславович (1831—1882) — педагог, основатель первого провинциального естественно-научного общества в России и одного из первых провинциальных музеев.